Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Catarina Lindqvist che ha battuto in finale Steffi Graf 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan (secondo turno)
 Manuela Maleeva (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)

 Jo Durie (primo turno)
 Kathy Horvath (primo turno)
 Andrea Temesvári (primo turno)
 Sylvia Hanika (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1984